Anxi steht für:

 Anxi (Quanzhou), den Kreis Anxi (安溪县) in der chinesischen Provinz Fujian
 Guazhou, den alten Namen (Anxi Xian 安西县) des heutigen Kreises Guazhou (瓜州县) in der chinesischen Provinz Gansu
 Anxi (Fushun), die Großgemeinde Anxi (安溪镇) im Kreis Fushun in der chinesischen Provinz Sichuan
 Anxi (Tongliang), die Großgemeinde Anxi (安溪镇) im Stadtbezirk Tongliang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Anxi (Xinfeng), die Großgemeinde Anxi (安西镇) im Kreis Xinfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Anxi (Xinjin), die Großgemeinde Anxi (安西镇) im Kreis Xinjin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Anxi (Yunhe), die Gemeinde Anxi der She (安溪畲族乡) im Kreis Yunhe der chinesischen Provinz Zhejiang
 König Anxi von Wei, König des alten chinesischen Staates Wei, der von 277 bis 243 v. Chr. regierte